Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2010 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Roger Federer (četrtfinale)
 Rafael Nadal (prvak)
 Novak Đoković (polfinale)
 Andy Murray (polfinale)
 Andy Roddick (četrti krog)
 Robin Söderling (četrtfinale)
 Nikolaj Davidenko (drugi krog)
 Fernando Verdasco (prvi krog)
 David Ferrer (četrti krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (četrtfinale)
 Marin Čilić (prvi krog)
 Tomáš Berdych (finale)
 Mihail Južni (drugi krog)
 Juan Carlos Ferrero (prvi krog)
 Lleyton Hewitt (četrti krog)
 Jürgen Melzer ''(četrti krog)

<ol start="17">
 Ivan Ljubičić ''(prvi krog)
 Sam Querrey ''(četrti krog)
 Nicolás Almagro ''(prvi krog)
 Stanislas Wawrinka ''(prvi krog)
 Gaël Monfils ''(tretji krog)
 Feliciano López ''(tretji krog)
 John Isner ''(drugi krog)
 Marcos Baghdatis ''(prvi krog)
 Thomaz Bellucci ''(tretji krog)
 Gilles Simon ''(tretji krog)
 Ernests Gulbis ''(poškodba)
 Albert Montañés ''(tretji krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(tretji krog)
 Tommy Robredo ''(prvi krog)
 Victor Hănescu ''(tretji krog)
 Julien Benneteau ''(četrti krog)
 Philipp Petzschner ''(tretji krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=11
| RD1-team01= M Čilić
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6<sup>1
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= F Mayer 
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=7
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Fish 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= B Tomic 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6<sup>8
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= H Zeballos 
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Y-h Lu
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Przysiężny 
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= I Ljubičić 
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6<sup>5
| RD1-score08-3=3
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=29
| RD1-team09={{Nowrap| P Kohlschreiber}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Starace 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=0
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= R Delgado
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= T Gabašvili
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Llodra
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6<sup>5
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= J Witten
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Ram
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= A Roddick
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= F Mayer 
| RD2-score01-1=6<sup>2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Fish
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Y-h Lu
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= M Przysiężny
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6<sup>7
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=29
| RD2-team05=

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2010